

Codici 
 A64 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Observatoire de la SAG, di Saint-Cergue
 A64 – codice ECO della Difesa Benoni, apertura degli scacchi

Strade 
 A64 – autostrada britannica tangenziale est di Leeds
 A64 – autostrada francese Tolosa Ovest – A63 Bayonne